Dans le jeu de rôle médiéval-fantastique Donjons et Dragons, la Tærre est le nom de la planète imaginaire sur laquelle se situe l'un des premiers décors de campagne jamais créé, baptisé le Monde de Faucongris. La Tærre a une obliquité de 30 degrés, ce qui cause une variation saisonnière des températures plus grande que sur Terre, à moins que ce ne soit la sorcellerie et la magie divine qui rendent le climat plus favorable à la population (du moins pour les croyants).

Histoire éditoriale
La  Tærre est décrite dans la version du décor de campagne fantastique - Le Monde de Faucongris de 1980, qui détaille moins d'un quart de la masse continentale de la planète.

Caractéristiques physiques
Selon l'article de Gary Holian dans le Oerth Journal, la circonférence de la Tærre est d'environ 42,024 km et son rayon mesure 6,714 km, soit 1 % de plus que celui de la Terre. Il n'y a pas d'aplatissement de la sphère planétaire dû à la rotation et là encore, il est fait allusion aux pouvoirs divins. La Tærre compte au moins quatre continents, à savoir l'Œrik, l'Hepmonésie, la Telchurie, ainsi qu'un quatrième continent dont on ignore le nom et qui occupe une partie de l'hémisphère sud.

On estime que la Tærre compte quatre océans, qui sont le Solnor, le Dramidj qui borde la Telchurie, l'Océan des Tempêtes au sud de l'Œrik, et la Mer du Tonnerre qui englobe la Polarie.

Les quatre continents connus
L'Œrik est le plus grand continent du monde connu et est situé principalement dans l'Hémisphère nord de la planète. La partie orientale de l'Œrik, la Flannesse, est de loin la plus détaillée, même si l'Hepmonésie a également reçu une attention significative. L'Œrik occidental était le décor de la gamme originale de figurines de TSR, Chainmail, mais rares sont ceux qui considèrent que ces informations comme canoniques, particulièrement après la cessation de la ligne de figurines en 2002.

Au sud-est de l'Œrik, dans la zone tropicale, se trouve là masse continentale bien plus petite de l'Hepmonésie; comparé aux autres continents connus, c'est un très petit continent. La Telchurie est un continent glacé au pôle nord de la Tærre. On lui donne parfois aussi le nom de "Haute-Borée" ou "Hyborée". Il est possible que, au plus profond de l'hiver, un pont de glace naturel se forme entre la Telchurie et la Mer de Glace Noire, au nord de la Flannesse. L'Hyborée, également nommée Telchurie (d'après Telchur, le dieu œridien de l'hiver), se situe au pôle Nord.

Autres terres connues
La Tærre compte aussi un certain nombre d'îles, dont la plus grande est la Terre de Feu dans les eaux septentrionales du Solnor et représentée sur les cartes comme étant environ deux fois plus petite que l'Hepmonésie. La Polarie est une chaine d'îles montagneuses recouvertes au moins une partie de l'année par la calotte glaciaire du pôle sud.

L'auteur Frank Mentzer, dans une série de scénarios, a ajouté au monde un petit territoire baptisé Nouvel Empyrée de l'autre côté du Solnor aux antipodes de la Flannesse, mais il n'a pas été incorporée dans les produits suivants de la gamme Faucongris. Il s'agit des quatre premiers scénarios publiés par TSR dans la série "R" : "R1-To the Aid of Falx", "R2-The Investigation of Hydell", "R3-The Egg of the Phoenix" et "R4-Doc's Island".

La Tærre dans son système "solaire"

La révolution de la Tærre autour de son axe prend exactement 24 heures. La Tærre est au centre du Grispace. Contrairement à la plupart des planètes, la Tærre ne tourne pas autour de son soleil, Liga. Au contraire, le soleil et toutes les autres planètes de la sphère de cristal, tournent autour de la Tærre. Le Grispace est donc un système géocentrique, plutôt qu'un système solaire à proprement parler.

Les "lunes" de la Tærre, Célène (Kule) et Luna (Ræneï), sont en réalité les deux premières planètes du géosysteme et Liga, le soleil, la troisième. Vues de la Tærre, les planètes orbitant au-delà de Liga apparaissent à l’œil nu comme des étoiles errantes. Liga orbite autour de la Tærre en 364 jours, de sorte que l'année tærrestre est légèrement plus courte que celle de la Terre. Luna a un cycle lunaire de 28 jours, tandis que celui de Célène est de 91 jours.

Tærres alternatives
Dans une interview datant de 1984 pour le Newszine Polyhedron, Gary Gygax révéla plusieurs "Tærres alternatives" au cours de sa présentation du décor de son jeu Heroes Challenge, coécrit avec Flint Dille et publié sous l'égide de la Dungeons & Dragons Entertainment Corporation par la division Wanderer Book de Simon & Schuster.

Ce qui implique que les planètes diffèrent à la fois par leurs géographies et par la quantité relative de magie qui y est présente; mais également qu'elles coexistent dans des réalités divergentes.

D'autres références à ces Tærres alternatives apparaissent dans l'anthologie des nouvelles de Gord the Rogue, Night Arrant ainsi que dans le décor de campagne de Gygax Epic of Aerth pour le jeu de rôle Dangerous Journeys. Les cinq mondes paralleles de Tærre, Therre, Teurre, Teyrre et Terre sont cités dans l'aventure Expedition to the Ruins of Greyhawk pour la  Édition et font donc partie du canon de la .

Sources
Findley, Nigel - Greyspace (TSR, 1992).
Gygax, Gary. World of Greyhawk Fantasy Game Setting (TSR, 1983).
Gygax, Gary. "Why Gargoyles Don't Have Wings but Should." Polyhedron #21 (TSR, 1984).
Holian, Gary. "Measuring up the Oerth." Oerth Journal, n°4 (Council of Greyhawk, 1996). Disponible en ligne: 
Holian, Gary, Erik Mona, Sean K Reynolds, et Frederick Weining - Atlas de Greyhawk (Wizards of the Coast, 2000).
Mentzer, Frank - To the Aid of Falx, (TSR, 1982)
Moore, Roger E. Greyhawk: The Adventure Begins (TSR, 1998).
Williams, Skip, and David C Sutherland III. "Beyond the Flanaess." Dragon Annual n°1.

Notes et références

Liens externes 
La Tærre sur le Greyhawk wiki (site en anglais).

Décor de campagne de Donjons et Dragons
Greyhawk